Evropska Formula 2 sezona 1969 je bila tretje prvenstvo Formule 2, ki je potekalo med 7. aprilom in 12. oktobrom 1969.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo 

1969 v športu
1969